Trylek je hudební rozhlasový pořad, zaměřený na klasickou hudbu, vysílaný na vlnách Českého rozhlasu Vltava od roku 2002. 

Pořad je vysílán ve všední dny a je zaměřen zejména na hudbu období renesance, baroka či klasicismu.

Externí odkazy

 Stránky pořadu http://www.rozhlas.cz/vltava/porady/_porad/841 

Pořady Českého rozhlasu